Плозеве́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на захід від Парижа, 210 км на захід від Ренна, 24 км на захід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1466 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3108,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії
 [ Розташування муніципалітету Плозеве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер